Widdington (Essex)
 Widdington (North Yorkshire)